Христо Бояджиев може да се отнася за:

 Христо Бояджиев (1865 – 1939), български офицер, генерал-майор;
 Христо Бояджиев (1884 – 1968), гръцки революционер;
 Христо Бояджиев (1912 – 2001), български живописец;
 Христо Бояджиев (р. 1948), фотограф от Република Македония.